L'expression musée archéologique national est utilisée pour désigner des musées destinés à la conservation et à la présentation de collections archéologiques dans divers pays. Contrairement à ceux de la plupart des autres pays, les musées italiens portant ce nom sont plutôt des institutions à caractère régional.

Bulgarie
 Musée archéologique national de Sofia.

Espagne
 Musée archéologique national de Madrid.

Grèce
 Musée national archéologique d'Athènes.

Italie
 Musée archéologique national des Abruzzes.
 Musée archéologique national d'Aquilée.
 Musée archéologique national d'Arezzo.
 Musée archéologique national de Cagliari.
 Musée archéologique national de Cosa
 Musée archéologique national de Chiusi.
 Musée archéologique national de Florence.
 Musée archéologique national de Gioia del Colle.
 Musée archéologique national des Marches.
 Musée archéologique national de Naples.
 Musée archéologique national d'Ombrie.
 Musée archéologique national d'Orvieto.
 Musée archéologique national de Paestum.
 Musée archéologique national Jatta, à Ruvo di Puglia.
 Musée archéologique national de Spolète.
 Musée archéologique national de Tarente.
 Musée archéologique national de Tarquinia.
 Musée archéologique national de Tuscania.
 Musée archéologique national de Urbisaglia.
 Musée archéologique national de Venise
 Musée archéologique national de Vulci.

Pologne
 Musée archéologique national de Varsovie.

Dénominations voisines
 Musée d'Archéologie nationale, anciennement musée des Antiquités nationales, à Saint-Germain-en-Laye en France.